Het ATP-toernooi van Valencia 2007 werd van 9 tot en met 15 april gespeeld in de Spaanse stad Valencia. De wedstrijden werden gespeeld op de gravelbanen van Club de Tenis Valencia.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 Enkel schema
 Dubbel schema

Valencia
ATP-toernooi van Valencia